Frankston peut faire référence à :
 Ville de Frankston en Australie
 Frankston, localité du Texas

 Bob Frankston  (né en 1949), informaticien américain